Tamponamento – l'azione con cui si cerca di contenere un danno, ponendo un rimedio provvisorio

Medicina 

 Tamponamento – occlusione di una cavità naturale, di ferite, o di aperture artificiali, con garza, ovatta, o altri materiali, per lo più a scopo emostatico e antisettico
 Tamponamento nasale – tamponamento applicato al naso
 Tamponamento cardiaco – compressione che subiscono il cuore e i grossi vasi che da esso dipartono, a seguito dell'instaurarsi di una raccolta liquida sierosa o sieroematica nel pericardio

Architettura 

 Tamponamento – muratura generalmente a cassa vuota, all’interno della quale viene posto del materiale coibente, con funzione di chiusura e di isolamento termico e acustico

Automobilismo 

 Tamponamento – urto di un veicolo contro un altro

Pagine correlate 

 Tampone

Altri progetti